Чикаго Уайт Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 80 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 8
 Поражений: 17
 Процент побед: 32
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 138

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 138

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 128

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 133

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 15
 Поражений: 15
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 157

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 12
 Поражений: 13
 Процент побед: 48
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 139

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Уайт Сокс
МЛБ в сезоне 1997